Lista piłkarzy grających w jednym klubie w czasie kariery – lista zawodników, którzy przez całą profesjonalną karierę piłkarską reprezentowali barwy jednego klubu.

Zakończone kariery

Aktywni zawodnicy

Inne kariery 

Istnieje również sporo przykładów ludzi, którzy oprócz kariery piłkarskiej, spędzili w klubie całe życie zawodowe na innych funkcjach np. trener, działacz.

 Michael Angerschmid (SV Ried): zawodnik (1992–2006); trener drużyny rezerw (2007–2012), asystent trenera (2008–2012); trener (od 2012)
 Joe Bacuzzi (Fulham F.C.): zawodnik (1935–1956), trener drużyny rezerw (1956–1965)
 Ted Bates (Southampton F.C.): zawodnik (1937–1953), trener (1955–1973), asystent trenera (1973–1976), dyrektor zarządu (1976–1996), prezydent (1996–2003)
 Santiago Bernabéu (Real Madryt): zawodnik (1912–1927), dyrektor, asytent trenera, trener (1927–1936), prezydent (1943–1978)
 George Bray (Burnley F.C.): zawodnik (1937–1952), trener (1952–1974), kierownik (1974–1992)
 Ross Caven (Queen’s Park Rangers): zawodnik (1982-2002), dyrektor (od 2001)
 Bob Crompton (Blackburn Rovers): zawodnik (1896–1920), trener (1926–1930, 1938–1941)
 Cosme Damião (SL Benfica): zawodnik (1904–1916), hokeista na trawie (1908–1926), trener (1908-1916); dyrektor gazetki klubowej (1913-1931), dyrektor grupy teatralnej (1916), prezes Walnego Zgromadzenia (1931-1935)
 Kim Daugaard (Brøndby IF): zawodnik (1993–2008), asytent trenera (2009–2011)
 Borys Gawryłow (Szynnik Jarosław): zawodnik (1971–1989), asytent trenera (od 1989)
 Ryan Giggs (Manchester United): zawodnik (1990–2014), trener (2013–2014), asystent trenera (od 2014)
 Lew Jaszyn (Dinamo Moskwa): zawodnik (1949–1971), zarząd klubu (1971–1990)
 Aage Rou Jensen (Aarhus GF): zawodnik (1941–1962), trener
 Ledley King (Tottenham Hotspur): zawodnik (1999–2012), ambasador klubu (od 2012)
 Nat Lofthouse (Bolton Wanderers): zawodnik (1939–1960), trener (1968–1970, 1971), asystent trenera (1961), szef szkolenia (1967), szef skautingu, prezydent (1968–2011)
 Władimir Maminow (Lokomotiw Moskwa): zawodnik (1992–2008), asytent trenera (od 2009)
 Gerard Meijer (Feyenoord): fizjoterapeuta (1959–2009)
 Willie Miller (Aberdeen): zawodnik (1972–1990), trener (1990–1992, 1992–1995), dyrektor ds. piłki nożnej (2004–2012)
 Bill Nicholson (Tottenham Hotspur): zawodnik (1938–1955), trener (1958–1974)
 Bob Paisley (Liverpool F.C.): zawodnik (1939–1954), fizjoterapeuta i trener (1954–1974), trener (1974–1983), dyrektor (1983–1992)
 Carles Puyol (FC Barcelona): zawodnik (1999–2014), asystent dyrektora ds. piłki nożnej (2014)
 Wadym Sosnychin (Dynamo Kijów): zawodnik (1960–1973), trener drużyn młodzieżowych (1974–1991), dyrektor drużyny weteranów (1992–2003)
 Roy Sproson (Port Vale): zawodnik (1949–1972), trener (1974–1977)
 Lajos Tichy (Budapest Honvéd): zawodnik (1953–1971), trener (1976–1982)
 Josu Urrutia (Athletic Bilbao): zawodnik (1987–2003), prezydent (od 2011)
 Antoon Verlegh (NAC Breda): zawodnik (1912–1931), trener, prezes, honorowy prezes (1931–1960)
 Heinz Wewers (Rot-Weiss Essen): zawodnik (1949–1962), pracownik w pubie (1957-1962), trener (1967)
 Ali Sami Yen (Galatasaray SK): zawodnik (1905–1909), trener (1916–1917), prezydent klubu (1905–1918, 1925)
 Hakkı Yeten (Beşiktaş JK): zawodnik (1931–1948), trener (1949, 1950–1951), prezydent (1960–1963, 1964–1966, 1967–1968)
 Michael Zorc (Borussia Dortmund): zawodnik (1981–1998), dyrektor sportowy (od 1998)
 Andrij Zwick (Stal Ałczewsk): zawodnik (1987–2005), trener drużyny rezerw (2005–2007), asystent trenera (od 2007)

Przypisy 

Listy piłkarskie